Salomone di Costanza
 Salomone di Gerusalemme – patriarca di Gerusalemme
 Salomone I d'Imerezia – re d'Imerezia